Krč je lahko:
 krč, mišično delovanje
 Krč, Praga, mestni predel Prage (Češka)
 Krč Bosiljevski (Hrvaška)
 Krč, Novi Marof (Hrvaška)